Сецессия ( — уход; от  — ухожу):
 Сецессия — в Древнем Риме демонстративный уход плебеев за черту города (на Священную гору или Авентинский холм).
 Авентинская сецессия (XX век) — названный в честь древнеримского раскола выход Итальянской социалистической партии из парламента после убийства фашистами их лидера.
 Сецессия — выход из состава государства какой-либо его части, отделение территории от метрополии.
 Сецессия — художественное направление в искусстве и архитектуре начала XX века в Австрии, вариант модерна; см. также Гуцульская сецессия.